Santo Spirito – wł.: Duch Święty

Geografia 
 Santo Spirito − wyspa Laguny Weneckiej na północy Morza Adriatyckiego, u wybrzeży Wenecji Euganejskiej
 Santo Spirito − kanał w Lagunie Weneckiej, na północy Morza Adriatyckiego
 Santo Spirito-Catino-San Pio – nadmorska dzielnica w Bari

Budynki 
 Bazylika Santo Spirito we Florencji – bazylika we Florencji, wybudowana w XV wieku
 Kościół Santo Spirito w Wenecji – kościół w Wenecji, wybudowany w XVI wieku
 Kościół Santo Spirito w Palermo – normański kościół w Palermo, wybudowany w XVII wieku
 Ospedale di Santo Spirito – dawny szpital, obecnie centrum kongresowe w Rzymie, w rione Borgo

Zobacz też

Przypisy